Cailao bezeichnet:

 einen Fluss in Osttimor, siehe Belia
 einen See in Osttimor, siehe Lagoa Cailao